Hans Ehinger ist der Name folgender Personen:

* Hans Ehinger (Politiker) (1487–1546), deutscher Politiker
 Hans Ehinger (Journalist) (1902–1966), Schweizer Journalist und Musikkritiker